

Urodzili się 
 Fenitos II

Zmarli 
 Aleksander IV Macedoński, król Macedonii, zamordowany przez Kassandra (data sporna lub przybliżona)